Energija vjetra jedna je od vrsta obnovljivih izvora električne energije. Pomoću vjetroelektrana pretvara se u električnu energiju. Vjetroelektrane ne proizvode nikakve štetne tvari i ne ometaju okolinu zbog buke, a vjetar je neiscrpan izvor energije koji nam je gotovo svakodnevno dostupan.  

Svjetski dan vjetra je 15. lipnja. Broj vjetroelektrana na svijetu u stalnom je porastu, a jedan od razloga za to je Pariški sporazum iz 2015. godine, na kojem je dogovoreno da će se Europska unija usmjeriti prema tome da 2050. godine postane prvo klimatski neutralno gospodarstvo i društvo.  

Prosječna vrijednost na ukupnoj razini za zemlje s udjelom vjetra višim od 0,5% u ukupnoj proizvodnji iznosi 8,38%. Oko jedne trećine ukupne instalirane snage povezane za energiju vjetra otpada na Europu. 

U 2020. godini najviše je pridonijela Danska s više od 50% udjela u vjetra u ukupnoj proizvodnji. Irska je 2019. godine imala najveći udio energije vjetra u ukupnoj proizvodnji električne energije, a on je iznosio 21,09%, a 2020. je imala porast za nešto manje od 15%. 

Najveću količinu proizvedene električne energije pomoću 2020. godine imala je Kina, proizvela je 7.780.166 GWh električne energije, a također i najveću ukupnu proizvodnju energije vjetra od čak 467.037 GWh. 

U sljedećoj tablici se nalaze države sa značajnijim udjelom proizvedene energije iz energije vjetra što se može vidjeti i na slici.

Popis država s više od 0,5% udjela proizvedene energije iz energije vjetra

Izvori 

Energija vjetra
Energija vjetra